Niger kan syfta:

 Niger – en stat i Västafrika
 Niger (flod) – en flod i Västafrika
 Niger (delstat) – en delstat i Nigeria
 Niger-Kongospråk – en av de största språkfamiljerna i världen
 Peter Georg Niger (1434–1481/1484), en teolog i Dominikanorden
 8766 Niger – en asteroid i huvudbältet